Ми́лан Ла́лкович (; ) — словацкий футболист.

Клубная карьера 
С ранних лет был активным ребёнком, поэтому родители отправили его попробовать себя в молодёжный футбольный клуб «Кошице-Барка» в возрасте 6 лет. В 1997 году, Милан перешёл в другой молодёжный клуб, где пробыл до 2007 года. За это время Милан развивал свои главные качества бомбардира, креп физически и морально, пока не был замечен селекционерами из «Челси». С 2007 года, в течение следующих трёх лет, Милан выступал за молодёжный клуб «Челси». В сезоне 2009/10 Милан с молодёжной командой завоевал Молодёжный кубок Англии. В сезоне 2010/11 Милан выступал за резервный состав «Челси», в котором сыграл 17 матчей, сделал четыре голевых передачи и забил 6 мячей. 18 августа 2011 года Милан перешёл в «Донкастер Роверс» на условиях аренды. Первый матч за «Донкастер Роверс» состоялся через два дня после перехода, 20 августа 2011 года, который закончился поражением. В январе 2012 года Милан на правах аренды перешёл в нидерландский клуб «АДО Ден Хааг», за который сыграл 2 матча.

25 июля 2014 года Лалкович подписал контракт с чешской «Младой-Болеслав».

16 июля 2015 года перешёл в «Уолсолл», заключив с клубом контракт на один год. 1 июля 2016 года покинул «Уолсолл» и свободным агентом присоединился к футбольному клубу Портсмут, выступающему в Лиге два.

Статистика

Достижения 
 «Челси»
 Обладатель Молодёжного кубка Англии: 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Пршибрама»
 Профиль на сайте Первой лиги

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Донкастер Роверс»
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Уолсолл»
Игроки ФК «Млада-Болеслав»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Росс Каунти»
Игроки ФК «Сигма»
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Пршибрам»
Игроки ФК «Бостон Юнайтед»